Christus in het huis van Martha en Maria (Vermeer), een schilderij dat omstreeks 1655 door Johannes Vermeer geschilderd is.
Christus in het huis van Martha en Maria (Semiradskij), een schilderij van de Russische schilder Genrich Semiradskij (1843-1902)
Christus in het huis van Martha en Maria (Quellinus), een schilderij van Erasmus Quellinus II